Bracken peut désigner :

Toponymes 

 Bracken, village en Saskatchewan, au Canada
 Le Comté de Bracken, dans le Kentucky, aux États-Unis

Personnalités 
 Bertram Bracken (1880-1952), acteur et producteur américain
 Bill Bracken, skieur alpin britannique
 Brendan Bracken (1901-1958), homme politique et homme d'affaires irlandais
 Eddie Bracken (1915-2002), acteur américain
 John Bracken (1883-1969), homme politique et agronome canadien
 Kyran Bracken (né en 1971), joueur de rugby à XV anglais
 Nathan Bracken (né en 1977), joueur de cricket australien
 Peter Bracken (né en 1977), joueur de rugby à XV irlandais

Télévision
   est un feuilleton TV irlandais diffusé de 1978 à 1982 sur RTÉ One.

Homonymie de patronyme